Кири́лл Генна́дьевич Алексия́н (; ) — белорусский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
С восьми лет занимался в минской школы «Смена», после попал в БАТЭ. Играл за дубль, с 2009 года начал попадать в основную команду. В 2011 году играл в домашнем матче Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» (0:5), выйдя на замену Филиппу Рудику на 60-й минуте. В том же году выиграл чемпионат Белоруссии среди дублёров, сыграв в 25 матчах и забив четыре гола.

Сезон 2012 начинал в составе дублирующей команды БАТЭ, за которую сыграл в 13 матчах. Вторую половину года провёл в аренде в клубе «Брест», а в феврале 2013 года был отдан в аренду «Гомелю». Не смог закрепиться в основе гомельского клуба, сыграл лишь шести матчах чемпионата.

В августе 2013 года на правах аренды перешёл в микашевичский «Гранит», а в марте 2014 года стал игроком «Гранита» уже на постоянной основе. Сыграл во всех 30 матчах Первой лиги, забил два гола, помог клубу выйти в Высшую лигу. В январе 2015 года покинул «Гранит» по окончании контракта и отправился на просмотр в хорватский клуб «Истра 1961». В результате подписал контракт с другим хорватским клубом — «Хрватски Драговоляц». Летом 2015 года покинул Хорватию, так и не договорившись о переходе в «Истра 1961».

Осенью 2015 года вернулся в Белоруссию, став игроком клуба Первой лиги «Смолевичи-СТИ». В сезоне 2016 выступал за минское «Торпедо». В феврале 2017 года перешёл в литовский клуб «Ионава». В августе 2017 вернулся в Белоруссию, став игроком «Крумкачей». В новом клубе стал основным левым защитником, однако в октябре того же года выбыл из-за травмы. Остался в команде и в сезоне 2018, когда команда не была допущена к участию в Высшей лиге и заявилась во Вторую. По итогам сезона 2018 помог «Крумкачам» выйти в Первую лигу, был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков.

В феврале 2019 года продлил контракт со столичным клубом, который изменил официальное название на «НФК». В сезоне 2019 оставался игроком основы. С июня по август не играл из-за травмы. В феврале 2020 года покинул клуб. 

В марте 2020 года пополнил состав пинской «Волны», где играл до лета. В начале 2021 года перешёл в «Оршу», в которой играл до августа.

В сборной 
В 2012 году сыграл два матча за молодёжную сборную Белоруссии.

Достижения 
 «БАТЭ»
 Чемпион Белоруссии (2): 2009, 2011
 «Гранит»
 Победитель Первой лиги Белоруссии (1): 2014

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Ионава»
Игроки ФК «Крумкачи»
Игроки ФК «Волна» Пинск
Игроки ФК «Орша»